Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Harold Solomon 6-3, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Harold Solomon (finale)
 Peter Fleming (primo turno)

 Assente
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1979